Lujza szász–gotha–altenburgi hercegnő (1756–1808), Mecklenburg–schwerini nagyhercegné
 Lujza szász–gotha–altenburgi hercegnő (1800–1831), Szász–coburg–gothai hercegné